Il Rito Egizio Tradizionale è un rito massonico nato e sviluppatosi a Napoli, fondato da Don Raimondo di Sangro nel 1747, la più antica comunione massonica italiana ancora operante.

Storia 

Don Raimondo di Sangro, principe di San Severo, fu un importante esponente del pensiero ermetico del '700 nel Regno di Napoli e in Europa. Ben presto divenne la guida della "Massoneria Napolitana", con la dignità di Gran Maestro.
Nella capitale del Regno, nel 1728 vide infatti la luce la prima loggia massonica regolare costituita in Italia,  La Perfetta Unione. Cresciuta per volontà del principe, aveva nel proprio emblema simboli egizi quali la piramide, la Sfinge ed il sole raggiante.

In quel tempo, esistevano a Napoli tre Logge, la Carafa, la Moncada e la Di Sangro, che prendevano i nomi dai maestri che le dirigevano. Quella del principe contava 280 affiliati, annoverando al suo interno i nomi più illustri del Regno di Napoli, pertanto il 10 dicembre del 1747 decise di creare un Cerchio Interno, formato dai membri più in vista del gruppo, che fu denominato Rosa d'Ordine Magno, da cui si sviluppò il Rito Egizio Tradizionale.

Don Raimondo si dimise dalla dignità di Gran Maestro nel 1751, a causa di un editto regio emanato dal Re Carlo III di Borbone, volto a vietare la massoneria nel Regno; decise quindi di portare avanti la sua opera in modo più spirituale ed ermetico. Durante la sua carica di gran maestro, cercò inoltre di porre rimedio alle divisioni della massoneria napoletana, pur non appoggiando né l'operato di una frangia (composta prevalentemente da mercanti francesi ed inglesi, rappresentanti della borghesia, e da sottufficiali dell'esercito borbonico), né quello dell'altra (costituitasi nei salotti dell'aristocrazia napoletana, attingendo sia agli alti ranghi dell'esercito, sia ad importanti nomi della gestione amministrativa e politica del Regno). Non condividendone alcune inclinazioni che l'istituzione aveva preso, il San Severo si distaccò da un cammino che, secondo la sua visione, da massonico rischiava di divenire meramente associativo, creandone invece uno più apertamente operativo. 

Don Raimondo di Sangro, prima della sua morte avvenuta nel 1771, lasciò la guida del Rito Egizio Tradizionale al suo primogenito Vincenzo.

Sovrani Gran Hyerophanti Generali e Gran Maestri 

Elenco dei Serenissimi e Reverendissimi Sovrani Gran Hyerophanti Generali e Gran Maestri del Rito Egizio Tradizionale:

Don Raimondo di Sangro Principe di San Severo, Grande di Spagna, Duca di Torremaggiore, (1747 - 1770).
Don Vincenzo di Sangro Principe di San Severo, Grande di Spagna, Duca di Torremaggiore, (1770 - 1790).
Don Paolo d'Aquino, Principe di Palena (1790 - ...).
Don Pietro d'Aquino, Conte di Caramanico, (... - 1831).
Don Antonio Marino, Abate di S. Giovanni a Carbonara, (1831 - 1868).
Don Pasquale de Servis, figlio naturale di Re Francesco I di Borbone, (1868 - 1893).
Don Giustiniano Lebano, (1893 - 1910).
Don Gaetano Petriccione, figlio naturale di Re Ferdinando II di Borbone, (1910 - 1919).
Don Antonio de Santis, (1919 - 1925).
Don Filippo Costa, (1925 - 1930).
Don Eduardo Petriccione, (1930 - 1940).
Don Vincenzo Gigante, (1940 - Maggio 1967).
Don Luigi Ciardiello de Bourbon, (1967 - 1983).
Don Luigi Petriccione, (1983 - 1990).
Don Peppino Costa, (1990 - 2007).
Don Logos dei Principi di Jadera, (2007 - oggi).

Note

Voci correlate 
Massoneria
Massoneria in Italia
Raimondo di Sangro

Bibliografia 
 Fulvio Bramato - Napoli Massonica nel settecento, dalle origini al 1789, - Longo Editore Ravenna 1980
 Piergiorgio Massaglia, La Massoneria spiegata ai profani'', Editore	Marco Enrico de Graya, 2020

Collegamenti esterni 
 
 

Società segrete
Massoneria
Storia di Napoli